Оберванг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрук.  Население составляет 1593 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 39 км². Официальный код  —  41721.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Вальдль (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 

Города Верхней Австрии